Руслан Витальевич Кокоев () — российский спортсмен, мастер спорта международного класса по армрестлингу. Пятикратный чемпион мира по армрестлингу.

Биография 
Родился 19 декабря 1975 года в городе Цхинвал Южной Осетии. Отец — строитель, мать — домохозяйка. В 13 лет начал заниматься в секции тяжелой атлетики.

В 1992 году, окончив 11 классов, поступил в Северо-Кавказский строительный техникум. В этом же году начал тренироваться в секции армрестлинга спортобщества «Дедал» под руководством тренера Золоева Казбека Дзастемуровича.

В 1997 году выполнил норматив мастера спорта России в г. Владикавказ.

На чемпионате мира 1998 года в Каире стал обладателем золотой (правая рука) и серебряной (левая) медалей в категории «до 100 кг». На чемпионате мира 1999 года во Владикавказе в категории «до 110 кг» выиграл в зачётах для обеих рук и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира. На чемпионате мира 2001 года в Гардоне-Ривьере первенствовал левой рукой в категории «до 110 кг».  В 2001 году Руслан получил серьёзную травму.

На чемпионате Европы 2002 года в Бржецлаве стал обладателем золотой (левая рука) и бронзовой (правая) медалей в категории «до 105 кг». На чемпионате мира 2002 года в Александрии взял «бронзу» в зачёте левой руки и стал четвёртым в зачёте правой руки (категория «до 100 кг»). На чемпионате мира 2003 года в Суздале стал вторым (левая рука) в категории «свыше 105 кг».

В 2004 году ушёл из спорта, но возобновил выступления в 2012 году.

Тренер чемпиона мира Дмитрия Кочиева.

Победы на чемпионатах мира

Примечания 

Армрестлеры России
Мастера спорта России международного класса